PrimTux est une dérivée de Debian spécialisée pour l'école primaire en France. Elle est construite avec Debian Live et intègre, en plus des logiciels de bureautique et internet classiques, un nombre important d'applications éducatives ou adaptées à l'enseignement primaire. Comme ASRI Edu, elle est conçue pour revaloriser des ordinateurs devenus inutilisables sous leur système d'exploitation propriétaire d'origine. Elle peut également être installée sur du matériel récent grâce à ses versions AMD64. Le nom choisi pour cette distribution GNU/Linux associe l'école primaire et la Mascotte Tux.

Caractéristiques 
PrimTux est une adaptation de la distribution Debian qui se distingue, du fait de sa légèreté, par sa capacité à redonner une nouvelle jeunesse aux ordinateurs un peu anciens. Elle est proposée aux enseignants comme une alternative pour libérer les élèves.

Dans un cadre familial les parents pourront accompagner leurs enfants dans leur scolarité en proposant des activités de révision et de soutien ciblées. Elle peut être un moyen de dédramatiser le suivi scolaire lorsque celui-ci s’accompagne de tensions et de stress. Cette distribution éducative sera peut-être le moyen d’une approche nouvelle et plus ludique.

Un filtrage d'Internet est opéré par le moteur de recherche Qwant Junior.
Google est bloqué par une extension dans le navigateur Firefox. Pour bloquer l'accès aux sites indésirables, PrimTux utilise Tinyproxy et DansGuardian, associés aux listes noires de l'université de Toulouse.

La configuration minimale nécessaire est un PC avec un processeur Pentium 4, 512 Mo de RAM,  d'espace disque dur pour le système. Elle peut être utilisée en Live CD ou Live USB, pour l'essayer et tester sa compatibilité avec le matériel. Pour transférer l'Image disque de PrimTux sur une clé USB, l'application portable Etcher est conseillée.

Environnement de bureau 
L'environnement de bureau par défaut est Fluxbox avec PCMan File Manager. Un menu de plusieurs panneaux contenant de grandes icônes permet de lancer les logiciels. C'est une adaptation du HandyMenu de HandyLinux. Il est configurable.

Un simple clic est nécessaire pour ouvrir un dossier, un fichier, lancer un logiciel.

Les applications 

Voici une liste non exhaustive des applications installées :

 les navigateurs Web Firefox, SeaMonkey, le moteur de recherche Qwant Junior
 les outils de transfert de fichiers : FileZilla,
 la bureautique : LibreOffice avec l'interface des écoles, Grammalecte et LireCouleur,

 l'audio : Audacity,
 la vidéo : VLC media player, OpenShot Video Editor, WinFF, 
 le graphisme : Pinta, GIMP, Krita
 la gravure : Xfburn
 les loisirs : SuperTux, Ri-li, Frozen Bubble
 l'éducation : DrGeo, GEONExT, GCompris, Le Terrier, TuxMath, Tux Paint, TuxType, Scratch, Stellarium, TuxGuitar, MuseScore, ToutEnClic
 des outils de maintenance : GParted, Htop, Hardinfo, 
 Tableau blanc interactif : OpenBoard

Logiciels gratuits 
Des Freeware sont proposés pour compléter la version de base sous licence GPLv3.

 la photo : XnView, PhotoFiltre
 une encyclopédie libre pour enfants hors ligne : Vikidia avec Kiwix.

Versions 
Les deux premières versions portent le nom d'un monument du patrimoine humain.
 La version du mois d' porte de nom de la statue de la Liberté.
 La version du mois d' porte le nom de la tour Eiffel.
 PrimTux2 contient des fonds d'écran représentant des animaux : Éléphant, Chat, Ours par la GaphicMama-team
 PrimTux2-Dys contient la police d'écriture OpenDyslexic. Elle est adaptée pour les enfants souffrant de dyslexie et ceux relevant de l'institut médico-éducatif. Elle peut également s'intégrer dans la pédagogie Montessori.
 PrimTux3 basée sur Debian Stretch 9.2 adopte des fonds d'écran de monuments français et des menus éditables.
 PrimTux3 pour Raspberry Pi est compatible avec le Raspberry Pi 3b+

Un dépôt est ouvert sur SourceForge.net depuis le mois d'avril 2015.

Utilisateurs 
Une cartographie OpenStreetMap hébergée par Framasoft permet aux écoles utilisatrices de se référencer .

Les villes de Grenoble-Alpes Métropole et de Plan-de-Cuques ont confié à Tétras-Libre le déploiement de PrimTux dans leurs écoles.

L'ADULLACT offre aux Collectivités territoriales en France une plateforme collaborative nommée Comptoir-du-Libre, sur laquelle elles peuvent témoigner de leur utilisation de PrimTux.

PrimTux a participé à la première édition de la Journée du libre éducatif à Lyon en avril 2022.

Références

Annexes 
 Liste des liveCD consacrés au monde de l'éducation

Articles connexes 
 AbulÉdu
 ASRI Edu

Liens externes 
 
  PrimTux (wiki)
  PrimTux sur DistroWatch

Distribution Linux
Distribution dérivée de Debian
Logiciel éducatif
Logiciel libre sous licence GPL